Li Yu est un nom porté par :
 Li Yu (937-978) (李煜), dernier empereur de la dynastie des Tang du Sud
 Li Yu (1591-1671) (李玉), dramaturge chinois
 Li Yu (1611-1680) (李漁), écrivain chinois
 Li Yu (1973-) (李玉), cinéaste chinois